Teatro del Maggio Musicale Fiorentino steht für:

 Opera di Firenze, 2014 eröffnetes Opernhaus der toskanischen Hauptstadt Florenz
 Teatro Comunale di Firenze, 2014 geschlossenes Opernhaus in Florenz, Italien